Émile Dumas peut faire référence à :
Émile Dumas (1873-1932), homme politique français ;
Émile Dumas (1945-), raseteur français.